Frosta – comune norvegese della contea di Trøndelag
 Frosta – personaggio del cartone animato statunitense She-Ra, la principessa del potere
 Frosta – nome di una centena svedese
 SS Frosta – petroliera norvegese

Pagine correlate 
Frost